WVL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Waterville Robert LaFleur, Waterville (Maine), Stati Uniti